A Norgesserien de 37/38. O campeão foi o Fredrikstad.

Distrito I

Distrito II

Grupo A

Grupo B

Partida entre os líderes (desempate) 
26 de Maio de 1938: Mjøndalen - Lyn 1-2
29 de Maio de 1938: Lyn - Mjøndalen 0-0 (Agregado: 2-1)

Distrito III

Distrito IV

Grupo A

Grupo B

Partida entre os líderes (desempate) 
22 de Maio de 1938: Odd - Fram 0-1
29 de Maio de 1938: Fram - Odd 1-1 (Agregado: 2-1)

Distrito V

Grupo A

Grupo B

Partida entre os líderes (desempate) 
22 de Maio de 1938: Viking - Vigør 3-0
29 de Maio de 1938: Vigør - Viking 0-0 (Agregado: 0-3)

Distrito VI

Distrito VII

Distrito VIII

Segunda fase

Quartas de final 
12 de Junho de 1938:
Fredrikstad - Fram 1-0
Lyn - Gjøvik/Lyn 5-1
Viking - Djerv 6-2
Kristiansund - Neset 2-0

19 de Junho de 1938:
Fram - Fredrikstad 1-3 (Agregado: 1-4)
Gjøvik/Lyn - Lyn 2-2 (Agregado: 3-7)
Djerv - Viking 4-0 (Agregado 6-6)
Neset - Kristiansund 2-5 (Agregado: 2-7)

Semifinais 
26 de Junho de 1938: 
Djerv - Lyn 2-3
Fredrikstad - Kristiansund 3-2

Final 
3 de Julho de 1938: Lyn - Fredrikstad 0-0 (tempo extra)
28 de Agosto de 1938: Fredrikstad - Lyn 4-0

Campeonato Norueguês de Futebol
1937 no futebol
1938 no futebol
Desporto na Noruega em 1937
Desporto na Noruega em 1938